Borovník – wieś w Czechach
 Borovník – szczyt w Wielkiej Fatrze na Słowacji